Штамб (от  — ствол) может означать:
 Штамб или основной штрих — вертикальный или наклонный элемент буквы в шрифте.
 Штамб — часть ствола дерева от корневой шейки до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны. По высоте и назначению различают деревья: высокоштамбовые, полуштамбовые, низкоштамбовые, кустовидные и стелющиеся.